Die Saison 2005/06 im CEV-Pokal begann mit der Gruppenphase am 4. November 2005 und endete mit dem Finale am 4. März 2006. Für Deutschland startete Bayer 04 Leverkusen. Österreich wurde durch ATSC Klagenfurt, Post Schwechat und Fabasoft Linz vertreten. Für die Schweiz waren VC Kanti Schaffhausen und VFM Franches-Montagnes dabei.

Teilnehmer

Spielplan

Vorrunde 
Die elf Turniere der Vorrunde wurden vom 4. bis 6. November 2005 ausgetragen. Die Gruppensieger erreichten die nächste Runde.

Play-Offs 
Die elf Sieger der Gruppenphase trafen im Achtelfinale auf die fünf gesetzten Mannschaften Scavolini Pesaro, Bigmat Kerakoll Chieri (beide Italien), Dyo Karsiyaka Izmir (Türkei), Balakovskaia Balakovo (Russland) und Doprastava Bratislava (Slowakei)

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2005/06
Volleyballsaison 2005/06
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften